Agnel ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Agnel (* 1973), französischer Eishockeyspieler
 Marysette Agnel (* 1926), französische Skirennläuferin
 Sophie Agnel (* 1964), französische Jazzpianistin
 Yannick Agnel (* 1992), französischer Schwimmer

Agnel bezeichnet:
 Col Agnel, Gebirgspass in den Cottischen Alpen